Perarolo di Cadore, comune italiano in provincia di Belluno
 Perarolo, frazione del comune italiano di Vigonza, in provincia di Padova
 Perarolo, frazione del comune italiano di Arcugnano, in provincia di Vicenza